Игорь Анвар Сулейманович Kуфаев (5 января 1966, Ташкент) Русско-Британский художник, автор, йог, духовный учитель. Также известен как «Вамадева» (санскрит), что означает — аспект Шивы в его мирной, изящной и поэтичной форме.

Биография

Годы формирования 

Игорь Куфаев родился в столице Узбекистана, Ташкенте. С детства у него было много эпизодов, связанных с пробуждением энергии Кундалини. В ранней юности он посещал частную художественную студию Шамиля Рахимова, живописца и мастера восточных видов борьбы, неофициальное место встречи либерально настроенных мыслителей, поэтов и художников. Трагическая смерть его наставника привела юного Игоря к решению посвятить свою жизнь искусству. Куфаев прошёл формальное образование в Республиканском Художественном Училище им. П. П. Бенькова, в Ташкенте, где он овладел навыками классического изобразительного искусства. По окончании он был призван в армию и после двух лет службы в Туркестанском Военном Округе, возобновил своё образование в ТГТХИ им. Островского, Государственный институт искусств Узбекистана, на факультете Монументальной Живописи. В 1988 Игорь был принят на второй курс в Академию Художеств (Ленинградский Институт им. Репина) теперь Императорская Академия художеств. Независимо от официальной программы академии, Игорь изучал и копировал шедевры западно-европейского искусства, в особенности фламандскую школу, непосредственно работая в Музее Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербургe.

Творческий процесс 

В начале 1990 Игорь оставил Академию и иммигрировал в Варшаву, Польшу. С переездом начался период формирования независимого мышления художника. Сознательно реагируя на общую картину Искусства 20-го века и импровизируя, Куфаев создал серию работ, состоящую из нескольких циклов. Встреча с арт-критиком Andrzej Маtynia привела к первой персональной выставке под названием Вечный Компромисс, в Galeria Monetti, Варшаве. Последовали другие предложения работать с галереями. Куфаев был приглашен на участие в выставке Встреча Святых Образов, в Bаршавском Музее Этнографии, с триптихом Компромисс, где были представлены такие Иконы как Ченстоховская икона Божией Матери и Дева Мария Гваделупская наряду с работами современных мастеров как Кристиан Болтанский.

В 1991 году он переехал в Лондон и 1996 принял Гражданство Великобритании. Персональная выставка в 1994, под титулом Жженая Земля, на Cork Street была отправным моментом в карьере, в короткий срок Куфаеву удалось утвердиться как преуспевающему художнику и он открыл свою мастерскую в Лондоне в 1994 где он регулярно устраивал частные вернисажи своих работ. Интерес к Сакральной Геометрии привёл к циклу работ Zauber (Магия), сериям Три Грации и Влюблённые созданных между 1995 и 2001. А также Millenium Monument нереализованный проект к 2000-летию совместно с архитектором Петером Айли.

В этот период он много ездил по культурным центрам Европы, а также подолгу находился во Франции и Италии где работал над своими живописными проектами. Несмотря на бесспорный успех, Куфаев был глубоко разочарован состоянием изобразительной культуры вообще и превалирующими тенденциями концептуального искусства в частности. В одном из интервью с Зиновием Зиником для Русской службы Би-би-си Игорь выразил свои мысли в отношении визуальной культуры.

Внутренняя трансформация 

Ранний интерес к духовности привёл Игоря к Йоге с посвящением в Трансцендентальную медитацию, основанную Махариши  Махеш Йоги. Куфаев погрузился в изучение различных духовных традиций, в особенности индийскую философию, суфизм и дзен. В 2001 он вернулся в Узбекистан для обучения продвинутой йоговской технике, программы ТМ-Сидхи.

По возвращении в Англию под влиянием сильного опыта, связанного с активизацией Кундалини, Игорь оставил карьеру в искусстве, концентрируясь на изучении Йоги и продолжая длительные сеансы медитации. Этот период знаменателен влиянием учения Свами Муктананды, книги которого открыли Игорю философию Кашмирского шиваизма.

Осенью 2006, в интервью с Севой Новгородцевым для Русской службы Би-би-си, Куфаев рассказал о своём творчестве и решении оставить живопись.

Игорь ведёт широкую переписку делясь своим проникновением, основанном на личном опыте, с теми, кто на пути. В своих лекциях и очерках он раскрывает суть и необходимость медитации наряду с самоисследованием сущности личности, как источника само-познания, технологий необходимых для ускорения процесса внутреннего роста и трансформации сознания.

Личная жизнь 

Игорь Куфаев живёт со своей подругой и их двумя детьми. Весной 2011 Куфаев с семьёй переехал на Коста Рику, с идеей создания центра регенерации, где он проводит большую часть времени, работая над книгой, периодически нанося визиты в Англию и Узбекистан.

Примечания

Ссылки 
 'Игорь Куфаев', Официальный сайт
 ART / Burnt offerings: Robin Dutt, The Independent, July 1, 1994, London
 Peter Ayley, Architect, Fondation Barguillere — Millenium Monument
 Сева Новгородцев, Севаоборот — Игорь Куфаев, интервью для русской службы Би-би-си, 21.10.2006
 Igor Kufayev — profile at Guru’s Feet, a meeting place for spiritual people

Йога
Йогины